Янги-Юл — название населённых пунктов в России:
 Янги-Юл — деревня в Зианчуринском районе Башкортостана.
 Янги-Юл — деревня в Куюргазинском районе Башкортостана.
 Янги-Юл — деревня в Аргаяшском районе Челябинской области.